Terajima ist der Familienname folgender Personen:
 Terajima Ken (1882–1972), japanischer Politiker
 Shinobu Terajima (* 1972), japanische Schauspielerin
 Susumu Terajima (* 1963), japanischer Schauspieler